Pogány Lajos (1871–1909) országgyűlési képviselő
 Zilahi Pogány Lajos (1873–1941) festőművész
 Pogány Lajos (?–?) őrnagy, a Tábornokok perének egyik vádlottja